Heterobasidiomycetes — клас застарілої класифікації грибів.

Історія 
Спираючись на ідеї французького міколога Н. Патуяра, К. Цейп запровадив у систематику базидіальних грибів поділ на підкласи Homobasidiomycetes (прості базидії), Heterobasidiomycetes (базидії з пробазидією) і Teliobasidiomycetes (базидії з пропагативною пробазидією — теліоспорою). Ця, значною мірою умовна класифікація, залишалася загальноприйнятою аж до кінця ХХ століття поки не була спростована даними молекулярної філогенетики.

Сучасна класифікація 
  

 homobasidiomycetes   
 Проміжна група   
 heterobasidiomycetes

Джерела 
 Леонтьєв Д. В., Акулов О. Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. — Х.: Вид. група «Основа», 2007. —  228 с.: 375 іл. - ISBN 978-966-495-040-1

Класи грибів